Stanajcie – osada w gminie Godlewo w rejonie kowieńskim w okręgu kowieńskim na Litwie
 Stanajcie – wieś w gminie Giełgudyszki w rejonie szakowskim w okręgu mariampolskim na Litwie
 Stanajcie – wieś w gminie Kibarty w rejonie wyłkowyski w okręgu mariampolskim na Litwie